Суржко́ — фамилия. 

Известные носители:
 Суржко, Александр Николаевич (род. 1988) — профессиональный российский тайбоксер.
 Суржко, Анатолий Петрович (1942—2001) — писатель, заслуженный работник культуры Республики Карелия (1997).